Canada
Bayview (Alberta)
Bayview (Newfoundland en Labrador)

Verenigde Staten
Bayview (Californië)
Bayview (Texas)